

Geografia
 Fiume – corso d'acqua
Croazia
 Fiume – città della Croazia
 Stato libero di Fiume – città-stato nata con l'Impresa di Fiume dal 1920 al 1924
 Provincia di Fiume (1924-1947) – suddivisione amministrativa del Regno d'Italia
Italia
 Fiume – corso d'acqua di Friuli e Veneto
 Fiume – frazione di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo
 Fiume – frazione di Palma Campania nella città metropolitana di Napoli
 Fiume Veneto – comune della provincia di Pordenone, in Italia

Persone
 Emanuele Fiume (1997) – canottiere italiano
 Orazio Fiume (1908-1976) – compositore e musicista italiano
 Oretta Fiume (1919-1994) – attrice italiana
 Salvatore Fiume (1915-1997) – pittore italiano

Altro
 Fiume – simbolo araldico
 Fiume – incrociatore della Regia Marina
 Città di Fiume – francobollo italiano del 2007, poi ritirato, dedicato alla città di Fiume